Манипуля́ция:
 Психологическая манипуляция — в психологии, тип социального воздействия.
 Манипуляция (модуляция) — процесс преобразования последовательности кодовых символов в модуляции.
 Манипуляция атомами — в физике, направленное перемещение и позиционирование атомов в пространстве.
 Манипуляция массовым сознанием — в политике, способ господства и подавления воли.
 Манипуляция (фокусы) — искусство иллюзий в цирке или при показе фокусов.

См. также 
 Манипуляция сознанием (значения)
 Манипулятор
 Управление (значения)
 Магия